Linkou Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Linkou Xian (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Linkou (häradshuvudort), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar